Гай Петелий Либон Визол ()
 Гай Петелий Либон Визол (консул 346 года до н. э.)
 Гай Петелий Либон Визол (консул 360 года до н. э.)